Орланд Парк () — деревня в округе Кук, штат Иллинойс, США, пригород Чикаго, с населеним в 56 767 человек на 2010 год.

Расположен в 25 милях (40 км) к юго-западу от Чикаго, находится недалеко от нескольких автомагистралей между штатами, южная граница которого соединяет восточное и западное побережье I-80. Пригородные поезда Metra связывает ее с Чикагской петлей, а оттуда — с аэропортами О’Хара и Мидуэй.

История 
Деревня была включена в состав пригорода Чикаго 31 мая 1892 года.

География 
По данным переписи 2015 года, Орланд-Парк имеет общую площадь , из которых  (или 98,71 %) — суша и  (или 1,29 %) — вода.

Основными водоемами в Орланде это озеро Седжвик и озеро МакГиннис Слау.

Сообщества, граничащие с Орланд-Парком, включают Гомер Глен на западе (в округе Уилл), Орланд-Хиллз и Мокена (также в округе Уилл) на юге, парк Тинли на юго-востоке, Дубовый лес на востоке и парк Палос и Палос-Хайтс на юге. к северу.

Демография 
По данным переписи 2000 года в деревне проживало 51 077 человек, 18 675 домашних хозяйств и 14 361 семья. Плотность населения была равна 2 668,4 человек на квадратную милю (1 030,4 / км ²). Было 19 045 единиц жилья со средней плотностью 995,0 на квадратную милю (384,2 / км ²). Расовый состав населения деревни был 93,53 % белых, 0,73 % афроамериканцев, 0,07 % коренных американцев, 3,47 % азиатов, 0,04 % жителей тихоокеанских островов, 1,04 % других рас и 1,13 % от двух или более рас. Латиноамериканец или латиноамериканец любой гонки были 3,67 % населения.

Пять основных предков, зарегистрированных в Орланд-Парке по состоянию на перепись 2000 года, были ирландцы (26,5 %), немцы (19,5 %), поляки (18,5 %), итальянцы (14,8 %) и англичане (5,1 %).

Существовали 18 675 семей, из которых 32,2 % имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними; 66,3 % были женатыми парами, 7,9 % семей женщины проживали без мужей, а 23,1 % не имели семьи. 20,6 % всех домашних хозяйств были составлены из людей, и у 10,0 % был кто-то живущий один, кто был 65 годами и старше. Средний размер домохозяйства — 2,71, а семьи — 3,16 человека.

В деревне население составляло 24,4 % в возрасте до 18 лет, 7,1 % в возрасте от 18 до 24 лет, 24,8 % в возрасте от 25 до 44 лет, 27,3 % в возрасте от 45 до 64 лет и 16,4 % в возрасте 65 лет и старше. , Средний возраст составлял 41 год. На каждые 100 женщин приходилось 91,7 мужчин. На каждые 100 женщин возрастом 18 лет и старше насчитывалось 87,7 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в деревне составлял 67 574 доллара, а средний доход на семью — 77 507 долларов (эти цифры выросли до 76 760 долларов США и 95 405 долларов США соответственно по оценке 2007 года). Средний доход мужчин составлял 57 275 долл. Против 34 763 долл. Для женщин. Доход на душу населения в деревне составлял 30 467 долларов. Около 2,1 % семей и 3,1 % населения находились за чертой бедности, в том числе 3,9 % из них моложе 18 лет и 3,0 % тех, кто в возрасте 65 лет и старше. С 2000 года средний доход домохозяйства в районе парка Орланд существенно вырос до примерно 90 917 долларов в 2006 году.

Экономика 
Бизнес и работа в Орланд-парке включают финансы, розничную торговлю, услуги и здравоохранение. Торговые комплексы включают Орланд Парк Кроссинг и Орланд Сквер Молл.

Орланд-Парк планирует построить новый район в центре города, Орланд Парк Даунтаун, ранее называемый Треугольник Мэйн Стрит, а также деловой район I-80.

Лучшие работодатели 
Согласно Всеобъемлющему годовому финансовому отчету Orland Park за 2012 год, основными работодателями города являются:

Парки отдыха и развлечения 

В Орланд-Парке много мест отдыха и парков. В деревне более 60 парков с множеством возможностей для отдыха, от спортивных комплексов до природных троп.

Парк с общественным бассейном Centennial Park Aquatic Center занимает 192 акра. С шестью водными горками, двумя большими бассейнами и детской игровой площадкой, это один из крупнейших общественных бассейнов в этом районе. С момента открытия в 1992 году, аква-центр прошел несколько реконструкций. Добавились две новые водные горки и две открытые волейбольные площадки с песком. Также в парке Centennial находится Зимний ледовый каток. Этот открытый каток работает с ноября по март бесплатно. Есть небольшая согревающая хижина, где вы можете взять коньки напрокат.

К югу от парка Centennial Aquatic Center находится озеро Сегдевик площадью 95 акров. Здесь есть пешеходные маршруты, природные тропы, тротуары, скаты для лодок, а также водные велосипеды и каяки в аренду. Разрешена рыбалка.

Sportsplex, на 159th Street, является крупнейшим крытым рекреационным центром Орланд-Парка. В нём есть три полноразмерных баскетбольных площадки, крытое футбольное поле и комната для полных весов со свободными весами, множество вариантов кардиотренировок и внутренняя трасса ¼ в миле. Личные тренеры доступны, наряду с занятиями фитнесом, в том числе пилатесом, йогой, ездой на велосипеде и зумбой. Sportsplex также имеет 35ft каменной стены с шестью различными маршрутами для всех уровней квалификации.

Отдел отдыха и парков также помогает организовать множество общественных мероприятий. В Centennial Park проходят благотворительные и сезонные мероприятия, в том числе Орланд-Парк Трот Турция, пробежка 5 км, проводимая утром в День Благодарения в комплексе Джона Хамфри. Эти события активно рекламируются и поддерживаются учащимися средней школы им. Карла Сандбурга.

Орланд-Парк является рекламируемым «мировым центром гольфа»: в районе 15 миль от деревни насчитывается 1089 лунок для гольфа, сказала Джоди Марнерис, пресс-секретарь Орланд-парка в 1996 году. Концепция «Мирового Гольф Центра» была затем гордо изображена на деревенском флаге и нанесена на семь городских водонапорных башен.

Правительство 
Орланд-Парк разделен между двумя районами Конгресса, 1-м и 3-м.

Деревня поддерживала рейтинг облигаций Aa2 от Moody’s и рейтинг AA + от Standard and Poor’s. Это одни из лучших рейтингов облигаций в пригороде Чикаго. (Стр. 12)

Избранный попечительский совет принимает местное законодательство для деревни. В число избранных должностных лиц входят президент села (который также является мэром), клерк села и шесть попечителей села, каждый из которых избирается в целом на четырехлетний срок.

Образование 
Орланд-Парк обслуживают четыре школьных округа: Школьный округ Орланд № 135, Объединенный школьный округ № 146, Школьный округ Палос № 118 и Школьный округ Кирби № 140. Большая часть парка Орланд находится в школьном округе Орланд # 135.

Школа Святого Михаила находится в Орланд-Парке. Ряд других приходских школ в регионе предоставляют автобусные услуги для студентов Орланд-Парка.

Основными старшими школами Орланд-парка являются старшая школа им. Карла Сэндбурга, старшая школа им. Виктора Дж. Эндрю и старшая школа Амоса Алонзо Стагга. CSHS имеет чуть менее 4000 студентов. За эти годы Сандбург выиграл несколько региональных, отраслевых и государственных спортивных титулов. Составной балл ACT в Сандбурге за 2007-08 гг. cоставил 22,7 балла, в среднем SAT набрал 635, 644 и 630 баллов по критическому чтению, математике и письму соответственно.

Ряд высших учебных заведений находятся в селе. Университет Сент-Ксавье управляет спутниковым кампусом в Орланд-Парке, как и Технический институт ITT до его закрытия в сентябре 2016 года. Университет Роберта Морриса (Иллинойс) имеет как кампус Орланд-Парк, так и второй объект в деревне, школу кулинарного искусства. Обучение в колледже предлагается в муниципальном колледже Moraine Valley, в соседних холмах Палос.

Шестьдесят процентов домохозяйств в Орланд-Парке имеют кого-то, по крайней мере, со степенью бакалавра, причем значительное число жителей закончили аспирантуру.

СМИ 
Местная газета Орланд Парк — Прерия Орланд-Парк.

Местный канал кабельного телевидения Orland Park TV можно смотреть на AT & T UVerse Channel 99 и Comcast Channel 4.

Транспорт 
У Орланд-Парка есть три остановки на Metra 's SouthWest Service, которая обеспечивает железнодорожные перевозки в будние дни и в выходные дни между Манхэттеном, Иллинойсом и станцией Chicago Union Station : 143-я улица, 153-я улица и 179-я улица.

Основные автомобильные транспортные коридоры:

 I-80 — южная граница Орланд-Парка
 US 45 / La Grange Road — главная магистраль север / юг
 Маршрут Иллинойс 43 / Гарлем Авеню — недалеко от восточной границы Орланд-Парка
 Маршрут № 6 США у южной границы Орланд-Парка

Известные люди 
 Алекс Бродхерст, профессиональный хоккеист
 Джон Кангелоси, аутфилдер для семи команд высшей лиги бейсбола
 Коннор Каррик, защитник Нью-Джерси Девилз
 Пэт Фицджеральд, главный футбольный тренер Северо-Западного университета
 Бадди Гай, блюзовый певец и гитарист
 Дэн Хэмптон, оборонительный конец и борьба за Чикагских Медведей ; Чемпион Суперкубка (XX)
 Джастин Хартли, актер (Страсти, Смолвиль, это мы)
 Стив Мартинсон, правое крыло для Детройт Ред Уингз, Монреаль Канадиенс и Миннесота Норт Старс
 Тим Маккарти, начальник полиции Орланд-парка; Агент секретной службы встал под пулю, предназначенную для Рональда Рейгана, во время покушения 30 марта 1981 года
 Мэри Тереза МакДоннелл, защитница женской сборной Ирландии по футболу
 Шеннон Макдоннелл, полузащитник женской сборной Ирландии по футболу
 Хемант Мехта, атеист и автор (я продал душу на eBay)
 Билл Ранчич, победитель сезона Ученик 1
 Кен Рутковски, ведущий синдицированного ток-шоу, Business Rockstars
 Майкл Скофилд, нападающий команды Los Angeles Chargers и чемпиона Super Bowl Денвер Бронкос
 Робин Тунни, актриса (Менталист, Ремесло, Вертикальный предел, Побег из тюрьмы)
 Лукас Вержбиц, бегун на длинные дистанции и триатлет; первый бегун, чтобы выиграть как FLCC и NxN в том же году; квасцы средней школы Карла Сандбурга (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт деревни Орланд-Парка

Населённые пункты, основанные в 1892 году
Страницы с непроверенными переводами
Населённые пункты Иллинойса